Polisskolan kan vara:
 Polisskolan (franchise), originaltitel Police Academy, en serie amerikanska långfilmer
 Polisskolan (film), originaltitel Police Academy, en film från 1984
 Polishögskolan, en svensk högskola
 Statens polisskola, dess föregångare
 Polisskolan (dokumentärserie), en dokumentärserie i Sveriges Television